Генрих де Бомон — имя и фамилия. Известные носители:

 Генрих де Бомон, 1-й граф Уорик — участник нормандского завоевания Англии, позднее — советник короля Генриха I Боклерка.
 Генрих де Бомон, 5-й граф Уорик (; 1192 — 10 октября 1229), 5-й граф Уорик с 1203, английский военачальник, сын Валерана де Бомон, 4-го графа Уорика и Марджери д’Ойли.
  — 4-й герцог Бьюкен и 1-й барон Бомон.